Чемпионат мира по пляжному футболу 2002 — 8-й Чемпионат мира по пляжному футболу  проходил с 13 января по 20 января 2002 года на пляже в Сан-Паулу, Бразилии.

Победителем стала Бразилия, победившая в финале Португалию.

Участники 
8 команд приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 2002 года.

Европа:

Южная Америка:

Азия:

Хозяйка турнира:
 (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Матчи плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
http://www.rsssf.com/tablesb/beachwk02.html 

2002 год в спорте
2001
Январь 2002 года